Stuttgarter Kickers (celým názvem: Sportverein Stuttgarter Kickers e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Stuttgart ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Založen byl v roce 1899 pod názvem FC Stuttgarter Cickers. Svůj současný název nese od roku 1920. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Baden-Württemberg, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Gazi-Stadion auf der Waldau s kapacitou 11 463 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Největším úspěchem klubu v ligových soutěžích je účast ve finále německého fotbalového mistrovství v sezóně 1907/08, kde podlehl klubu Berliner TuFC Viktoria 89 poměrem 1:3 – zápas odehrán dne 7. června 1908 v Berlíně. V domácích pohárových soutěžích je považována za největší úspěch finálová účast v DFB-Pokalu v sezóně 1986/87. Ve finále podlehl klubu Hamburger SV poměrem 1:3.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lehké atletiky, házené, stolního tenisu a pozemního hokeje.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1899 – FC Stuttgarter Cickers (Fußballclub Stuttgarter Cickers)
 1920 – SV Stuttgarter Kickers (Sportverein Stuttgarter Kickers e. V.)

Získané trofeje 

 Süddeutsch Fußballmeisterschaft ( 3× )
 1907/08, 1912/13, 1916/17
 Gauliga Württemberg ( 5× )
 1935/36, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42
 WFV-Pokal ( 3× )
 1945/46, 2004/05, 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Württemberg
 1939–1940: Gauliga Württemberg – sk. 2
 1940–1944: Gauliga Württemberg
 1945–1950: Fußball-Oberliga Süd
 1950–1951: II. Division Süd
 1951–1958: Fußball-Oberliga Süd
 1958–1959: II. Division Süd
 1959–1960: Fußball-Oberliga Süd
 1960–1963: II. Division Süd
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1988: 2. Fußball-Bundesliga
 1988–1989: Fußball-Bundesliga
 1989–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: Fußball-Bundesliga
 1992–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1996: Fußball-Regionalliga Süd
 1996–2001: 2. Fußball-Bundesliga
 2001–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2009: 3. Fußball-Liga
 2009–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012–2016: 3. Fußball-Liga
 2016–2018: Fußball-Regionalliga Südwest
 2018– : Fußball-Oberliga Baden-Württemberg

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1939/40: Ve finálové skupině klub obsadil vítězné první místo.
 2008/09: Klubu byly z důvodu porušení stanov soutěže odečteny tři body.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899
Sportovní kluby ve Stuttgartu